Ектор Лопез има више значења:

 Ектор Лопез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ектор Лопез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику